Yale este un nume propriu, care este cel mai des asociat cu celebra universitate Yale din Statele Unite ale Americii, ajutată semnificativ de donațiile englezului Elihu Yale, sau cu un sistem de încuietoare a ușilor inventat de un alt englez, Linus Yale, Jr.

În plus Yale mai poate desemna nume proprii de persoane, locuri în Canada și SUA, o limbă din foarte multele vorbite în Papua-Noua Guinee, o creatură mitică și altele.

Instituții de învățământ 
  Yale College Wrexham, un colegiu în Țara Galilor
  Universitatea Yale, una dintre cele mai vechi și prestigioase universități din Statele Unite

Localități  
  Yale, localitate în Columbia Britanică, Canada
  Yale, localitate în statul Michigan, SUA
  Yale, localitate în statul Oklahoma, SUA
  Yale, localitate în statul Virginia, SUA

Locuri imaginare  
  Yale, Middle Earth, loc imaginar în romanele „gotice” ale autorului englez J. R. R. Tolkien

Persoane  
  Yale, Elihu (1649–1721), înalt oficial al Companiei Indiilor de Est, unul din primii sponsori generoși ai universității Yale
  Yale, Linus, Jr. (1821–1868), inventator și fabricant american, creatorul unui întreg sistem de încuietori care îi poartă numele

Altele  
  Yale, o creatură prezentă în anumite mitologii din Europa
  Yale, un grup de încuietori de uși, al cărui model de bază a fost inventat de Linus Yale, Jr. și care astăzi sunt proprietatea intelectuală a ASSA/ABLOY
  Yale, una din foarte numeroasele limbi distincte vorbite în Papua-Noua Guinee
  Yale, un întreg sistem de scriere cu litere latine modificate a unor limbi asiatice de est